Transco peut être :
 Transco, réseau interurbain de Côte-d'Or en France jusqu'en  ;
 Transco, société de transport de gaz au Royaume-Uni ;
 Transco, filiale de BG Group, devenue Lattice Group après scission ;
 National Grid Transco, après la fusion de Lattice Group et National Grid ;
 Transco, compagnie de transport en commun au République démocratique du Congo.